Silva Porto pode referir-se a:
 Silva Porto (Angola), o antigo nome da cidade de Kuito;
 António Francisco da Silva Porto, um explorador do continente africano;
 António da Silva Porto, um pintor naturalista.

Desambiguação